Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 575 dans le monde.

 RS-575 au Brésil
 Route 575 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Interstate 575 aux États-Unis 
 Route européenne 575 traversant la Slovaquie et la Hongrie
  dans certains pays